Го́род Га́тчина:
 город Гатчина — город в Ленинградской области
 «Город Гатчина» — муниципальное образование в Ленинградской области